La sigla INTA puede referirse a:
 El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial de España.
 El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina.
 El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria.
 El Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile.